Bully bezeichnet:
 eine Person, die mobbt, siehe Mobbing
 einen Einwurf beim Eishockey, siehe Bully (Sport)
 die Hunderasse Bullterrier
 die Hunderasse Französische Bulldogge
 in der Informatik einen Auswahlalgorithmus, siehe Bullyalgorithmus
 den Film Bully – Diese Kids schockten Amerika
 Originaltitel des Dokumentarfilms Harte Schule
 Bully: Die Ehrenrunde und Bully: Scholarship Edition, zwei Video- und Computerspiele, siehe Canis Canem Edit
 Bully Fahrzeugbau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 (neben "Bulli") einen VW-Bus

Bully ist der Künstlername folgender Personen:
 Bully Buhlan (1924–1982), deutscher Musiker
 Michael Herbig (* 1968), deutscher Komiker und Schauspieler

Bully ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Bully (Loire) im Département Loire
 Bully (Rhône) im Département Rhône
 Bully (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
 Bully-les-Mines im Département Pas-de-Calais

Siehe auch: 
 American Bully
 Bulli
 Buli